École supérieure des beaux-arts kan avse:

 École nationale supérieure des Beaux-Arts – en konstskola i Paris
 École supérieure des beaux-arts du Mans
 École Supérieure des Beaux-Arts de L'Indochine – en konstskola i Hanoi